Бобовица може да се односи:

 Бобовица (Трново), насељено место у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ
 Бобовица (Самобор), насељено место града Самобора у Загребачкој жупанији, Република Хрватска
 Бобовица (ријека)